Vé (god) een oergod uit de Noordse en Germaanse mythologie
 Vé (heiligdom) een oeroude soort tempel in de Noordse religie